San Luciano di Antiochia, martire a Nicomedia durante le persecuzioni di Massimino. Viene festeggiato il 7 gennaio dalla Chiesa cattolica e il 15 ottobre dalla Chiesa cristiana ortodossa.
 San Luciano di Lentini, vescovo, festeggiato il 3 gennaio.
 San Luciano, martire e primo vescovo di Beauvais, commemorato l'8 gennaio insieme ai compagni Massimiano e Giuliano.
 San Luciano o Feliciano, martire sardo, commemorato il 28 maggio.
 San Luciano martire, ricordato con san Marciano il 26 ottobre.

Pagine correlate 

 Luciano